East Brooklyn (Connecticut)
 East Brooklyn (Illinois)